Josep Ricart puede referirse a:
 Josep Ricart Maymir (1925-2020), escultor español;
 Josep Ricart i Matas (1893-1978),  violonchelista y musicólogo español